Conti steht für:
 Conti (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Conti (Adelsgeschlecht), italienisches Adelsgeschlecht
 Conti Unternehmensgruppe, Gruppe von Reederei- und Schiffsfinanzierungsunternehmen
 Conti Reederei, Schiffsfinanzierungsbereich der Conti Unternehmensgruppe
 Conti-Press, deutsche Bildagentur
 Bourbon-Conti, französisches Adelsgeschlecht
 Sammlung Conti, französische Kunstsammlung
 Conti, umgangssprachlich für Continental AG, deutscher Automobilzulieferer
 Hof Conti (Curia Conti), ehemaliger Domherrenhof (heute bischöfliches Palais) in Würzburg (Kardinal-Döpfner-Platz 4)
 Conti-Bande, eine kriminelle Bande, welche Ransomware vertreibt

Siehe auch:
 Konti